Ronchères, commune française de l'Aisne
 Ronchères, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Sons-et-Ronchères
 Ronchères, commune française de l'Yonne